Jean Le Clerc peut désigner : 
 Jean Le Clerc, chancelier de France de 1420 à 1425 ;
  (1560-1621), géographe français ;
 Jean Le Clerc (1586-1633), peintre baroque lorrain ;
 Jean Le Clerc (1657-1736), théologien genevois ;
 Jean Le Clerc de La Herverie (1952-), auteur français de science-fiction.